Bebida puede referirse a:

 cualquier bebida o líquido que se bebe;
 la bebida alcohólica, bebida que contiene etanol;
 la bebida gaseosa, bebida saborizada, efervescente y sin alcohol, llamada simplemente bebida en Chile;
 la bebida cola, bebida azucarada de color marrón;
 la bebida isotónica, bebida deportiva con gran capacidad de rehidratación.